Pufi a következő személyek beceneve:
 Fehér Tibor (1921–1984) színész
 Huszár Károly (1884–1941) színész, forgatókönyvíró, kupléénekes
 Tompa Sándor (1903–1969) színész
 Vándor József (1921–1990) színész